Ада Леона ван дер Гиссен (, род. 4 мая 1948) — нидерландская шахматистка.

Чемпионка Нидерландов 1973 г.

В составе сборной Нидерландов участница трех шахматных олимпиад (1972, 1974 и 1976 гг.; в 1976 гг. завоевала индивидуальную серебряную медаль среди запасных), матчей со сборной Англии (1971 г.) и сборной ФРГ (1974 г.).

Победительница турниров ветеранов шахматного клуба в Алфен-ан-де-Рейне (2003 и 2011 гг.).

В 1990-х гг. неоднократно участвовала в так называемых AEGON-турнирах (соревнованиях, где люди играли против компьютеров).

Выступала в заочных соревнованиях. В составе национальной сборной участвовала в отборочном турнире 2-й заочной олимпиады (1976—1981 гг.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. ван дер Гиссен в базе Chessgames
 Личная карточка А. ван дер Гиссен на сайте 365Chess
 Личная карточка А. ван дер Гиссен на сайте ФИДЕ

 Шахматисты Нидерландов
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад